Vriendschap, een nauwe (over het algemeen niet-seksuele) relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt
 Vrienden (Jan Smit), een studioalbum uit 2012 van de Nederlandse zanger Jan Smit
 Vrienden (The Scene), een single uit 1994 van de Nederlandse groep The Scene
 Vrienden (Jeroen van der Boom & René Froger), een single van Jeroen van der Boom & René Froger
 Vrienden (Marco Borsato), een single van Marco Borsato en Do
 Vrienden (Marco Borsato, André Hazes jr. & Nick & Simon), een single van Marco Borsato, André Hazes & Nick & Simon in samenwerking met Diggy Dex, VanVelzen, Jeroen van Koningsbrugge & Xander de Buisonjé uit 2018
 Vrienden (Guus Meeuwis), een sigle van Guus Meeuwis uit 2012